Менсте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Менсте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн